Abzac, commune française de la Charente ;
 Abzac, commune française de la Gironde.

familles
 famille d'Abzac, famille noble française ;
 famille de Vandière de Vitrac d'Abzac, olim de Vitrac, famille noble française.

personnalité
 Claude d'Abzac-Epezy, historienne française.